Севиль (): «Севиль» — азербайджанская немая драма с русскими субтитрами (1929 год), экранизация одноимённой пьесы Джафара Джаббарлы.
 «Севиль» — азербайджанский драматический фильм с элементами мюзикла (1970 год) по мотивам одноимённой оперы Фикрета Амирова.